Vržnaveri je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 58 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 76 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji